Denkwitz ist der Name von:

 Denkwitz (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma, Sachsen
 Denkwitz (Großpostwitz), Ortsteil der Gemeinde Großpostwitz, Sachsen
 Dankowice (Żukowice), Schulzenamt der Gemeinde Żukowice, Niederschlesien